Rat-taupe ou rat taupe, est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains rongeurs de la famille des Bathyergidae ou de la sous-famille des Spalacinae, en particulier le genre Spalax et le genre, parfois considéré comme distinct, des rats taupes méditerranéens : Nannospalax. Ce sont tous des rongeurs fouisseurs et pratiquement aveugles dont l'aspect évoque à la fois celui des rats et des taupes.

Liste des espèces appelées « rat-taupe » 
 Grand Rat-taupe - Heliphobius argenteocinereus
 Petit Rat-taupe - Nannospalax leucodon (syn. Spalax leucodon)  
 Petit Rat-taupe social - la sous-espèce Cryptomys ochraceocinereus ochraceocinereus (syn. Cryptomys lechei)
 Petit Rat-taupe solitaire - l'espèce Cryptomys amatus ou bien la sous-espèce Cryptomys mechowi mellandi (syn. Cryptomys mellandi)
 Rat-taupe - espèces du genre Spalax ou Heliophobius argenteocinereus
 Rat-taupe africain - Cryptomys hottentotus
 Rat-taupe de Damara ou Rat-taupe de Damaraland - Cryptomys damarensis
 Rat-taupe du Cap - Georychus capensis
 Rat-taupe des dunes - Bathyergus suillus (syn. Bathyergus maritimus)
 Rat-taupe géant - Cryptomys mechowi ou bien Tachyoryctes macrocephalus
 Rat-taupe nu (ou « glabre ») - Heterocephalus glaber
 etc.

Notes et références

Voir aussi 
 Souris-taupe
 Rat taupier

Rongeur (nom vernaculaire)
Bathyergidae
Spalacidae
Nom de rongeur ambigu